Basov oder Bassow ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitri Basov (* 1963), US-amerikanischer Physiker
 Nikolai Gennadijewitsch Bassow (1922–2001), russischer Physiker